Salinas de Pisuerga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salinas de Pisuerga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Salinas de Pisuerga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar